La nazionale di calcio femminile del Vietnam è la rappresentativa calcistica femminile del Vietnam, gestita dalla Federazione calcistica del Vietnam.

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 24 giugno 2016, la nazionale femminile occupa il 34º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking, guadagnandone uno rispetto alla classifica redatta il 25 marzo 2016.

Come membro dell'Asian Football Confederation (AFC), partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, alla Coppa d'Asia, ai Giochi olimpici estivi e ai tornei a invito come l'Algarve Cup o la Cyprus Cup.

Ha vinto il Campionato sud-est asiatico di calcio femminile 2006 ed i XXI Giochi del Sud-est asiatico, XXII Giochi del Sud-est asiatico, XXIII Giochi del Sud-est asiatico e XXV Giochi del Sud-est asiatico.

Nel 2022 è riuscita per la prima volta a qualificarsi per un campionato mondiale, quello di Australia e Nuova Zelanda 2023..

Partecipazioni ai tornei internazionali

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1991: Non partecipante
 1995: Non partecipante
 1999: Non partecipante
 2003: Non qualificata
 2007: Non qualificata
 2011: Non qualificata
 2015: Non qualificata
 2019: Non qualificata
 2023: Qualificata

Partecipazioni alla Coppa d'Asia 
 1975: non partecipante
 1977: non partecipante
 1979: non partecipante
 1981: non partecipante
 1983: non partecipante
 1986: non partecipante
 1989: non partecipante
 1991: non partecipante
 1993: non partecipante
 1995: non partecipante
 1997: non partecipante
 1999: fase a gironi
 2001: fase a gironi
 2003: fase a gironi
 2006: fase a gironi
 2008: fase a gironi
 2010: fase a gironi
 2014: 6º posto
 2018: fase a gironi
 2022: quarti di finale

Maglie

Ranking
Di seguito l'andamento nel ranking FIFA.

 Luglio 2003 : 43
 Agosto 2003 : 43 (→)
 Ottobre 2003 : 43 (→)
 Dicembre 2003 : 42 (↑)
 Marzo 2004 : 42 (→)
 Giugno 2004 : 42 (→)
 Agosto 2004 : 43 (↓)
 Dicembre 2004 : 43 (→)
 Marzo 2005 : 43 (→)
 Giugno 2005 : 42 (↑)
 Settembre 2005 : 43 (↓)
 Dicembre 2005 : 36 (↑)
 Marzo 2006 : 36 (→)
 Maggio 2006 : 35 (↑)
 Settembre 2006 : 31 (↑)
 Dicembre 2006 : 36 (↓)
 Marzo 2007 : 37 (↓)
 Giugno 2007 : 38 (↓)
 Ottobre 2007 : 39 (↓)
 Dicembre 2007 : 36 (↑)

 Marzo 2008 : 37 (↓)
 Giugno 2008 : 32 (↑)
 Settembre 2008 : 32 (→)
 Dicembre 2008 : 30 (↑)
 Marzo 2009 : 30 (→)
 Giugno 2009 : 30 (→)
 Settembre 2009 : 31 (↓)
 Dicembre 2009 : 32 (↓)
 Marzo 2010 : 32 (→)
 Maggio 2010 : 32 (→)
 Agosto 2010 : 31 (↑)
 November 2010 : 34 (↓)
 Marzo 2011 : 32 (↑)
 Luglio 2011 : 32 (→)
 Settembre 2011 : 31 (↑)
 Dicembre 2011 : 31 (→)

 Marzo 2012 : 30 (↑)
 Maggio 2012: 30 (→)
 Agosto 2012 : 31 (↓)
 Dicembre 2012: 30 (↑)
 Marzo 2013 : 30 (→)
 Giugno 2013: 28 (↑)
 Agosto 2013: 28 (→)
 Dicembre 2013: 28 (→)
 Marzo 2014: 28 (→)
 Giugno 2014: 33 (↓)
 Settembre 2014: 34 (↓)
 Dicembre 2014: 34 (↔)
 Marzo 2015: 34 (↔)
 Luglio 2015: 35 (↓)
 Settembre 2015: 33 (↑)
 Dicembre 2015: 29 (↑)
 Marzo 2016: 35 (↓)
 Giugno 2016: 34 (↑)
 Dicembre 2016: 32 (↑)
 Marzo 2017: 33 (↓)

Rosa
La rosa è formata dalle calciatrici convocate per le qualificazioni alla Coppa d'Asia.
Aggiornato al 2 aprile 2017.
Allenatore:  Mai Đức Chung

Note

Collegamenti esterni 

Vietnam
Femminile
Calcio femminile in Vietnam